Păpăuți ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Păpăuți (Covasna), Dorf im Kreis Covasna
 in der Republik Moldau:
 Păpăuți (Rezina), Gemeinde im Rajon Rezina